Srivaddhanaprabha ist der Familienname folgender Personen:

 Aiyawatt Srivaddhanaprabha (* 1985), thailändischer Unternehmer, Fußballfunktionär und Polospieler
 Vichai Srivaddhanaprabha (1958–2018), thailändischer Unternehmer und Gründer von King Power Duty Free